Goražde je lahko:
 Goražde, mesto v Bosni in Hercegovini
 Goražde, naselje v  Črni gori